Pestel – comune di Haiti nel dipartimento di Grand'Anse
 Pavel Ivanovič Pestel' – rivoluzionario russo, decabrista